Naruto: Ultimate Ninja — японская серия видеоигр в жанре файтинг по мотивам популярной японской манги и аниме «Наруто». В Японии известна под названием . Все игры серии были разработаны CyberConnect2 и выпущены компанией Namco Bandai Games для платформ PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, PlayStation Portable и ПК.

PlayStation 2

Naruto: Ultimate Ninja 
Первая часть, Naruto: Ultimate Ninja, была выпущена в Японии 238 октября 2003 года, а в США, Австралии и Европе появилась в 2006 году. В игре доступны специальные техники и особые дзюцу-персонажи, обладающие своими собственный приёмами и стилями боя. Кроме того, здесь также доступно оружие, например, сюрикены. Многие арены были заимствованы из манги и аниме — деревня Скрытой Листвы, территория для экзамена на звание чунина (лидер своей команды). Отзывы об игре были, в основном, положительными. X-Play положительно оценил сэл-шейдинговый дизайн игры, но осудил слишком лёгкое управление. Рецензенты IGN и GameSpot отметили, что игра проста, но интересна.

Naruto: Ultimate Ninja 2 

Naruto: Ultimate Ninja 2, вышедшая в Японии под названием , появилась в продаже в двух вариантах обложек: на одной фигурировал Наруто Узумаки, на другой — Саске Учиха. В Японии она была выпущена 30 сентября 2004 года, а в 2007 году вышла в США и Европе. Основы игрового процесса остались неизменными, хотя был добавлен режим истории в стиле ролевых игр. В европейской версии игры было доступно 32 персонажа, а в японскую версию с целью рекламы анимационного фильма  был добавлен 33 персонаж — Дото Казахана, а также две дополнительных игровых арены, "Снежное поле" и "Радужная ледяная стена".

Naruto: Ultimate Ninja 3 
Третья часть игры, в Японии известная как , вышла 22 декабря 2005 года в Японии, в марте 2008 года — в США, а в сентябре 2008 года — в Австралии и Новой Зеландии. Ограниченный тираж также продавался в Великобритании. Число персонажей игры было увеличено до 42 и расширен режим ролевой игры. Появилась возможность призывать себе на помощь боевых товарищей, например, Гамабунту.

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja 4 
Naruto Shippuuden: Ultimate Ninja 4, или , появилась в продаже 5 апреля 2007 года. Основная сюжетная линия игры рассказывает от том промежутке времени, когда Наруто со своим учителем Джираей покидает родную деревню, и до начала событий (Naruto Shippuuden) второго сезона сериала. В магазинах США и Европы она стала доступна весной 2009 года. В игру было включено 52 персонажа, включая героев из аниме Наруто: Ураганные хроники.

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja 5 
 вышла в Японии 20 декабря 2007 года, в Европе — в декабре 2009 года. Главным нововведением игры является включение персонажей-помощников, которых можно позвать в бою, чтобы нанести дополнительный урон врагу. Определённые комбинации персонажей (в зависимости от их взаимодействия в манге и аниме «Наруто») иногда дают новые навыки в технике боя.bjwiisn

PlayStation 3

Naruto: Ultimate Ninja Storm 
Naruto: Ultimate Ninja Storm, в Японии известная как , предназначена для платформы PlayStation 3. Она была выпущена в Европе и США в ноябре 2008 года, а в Японии — 15 января 2009 года. IGN поставила игре 8,4 балла из 10, высоко оценив «феноменальную графику» и обширные возможности игрока. GameSpot оценила Naruto: Ultimate Ninja Storm на 7,5 баллов, назвав игру неплохой, хотя и «не великолепной».

PlayStation 3/Xbox 360

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 2 
15 октября 2010 года вышла новая игра серии Ultimate Ninja Storm 2, по второму сезону аниме «Naruto: Shippuden». Игра вышла на платформы Xbox 360 и PlayStation 3; обе версии, по словам разработчиков, практически не отличаются друг от друга. Игровой сюжет доходит до окончания сражения Наруто с Пэйном. Возможен выбор режимов «командный матч» и «обычный бой».

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Generations 
18 июня 2011 года была анонсирована новая часть серии Ultimate Ninja Storm Generations, которая будет охватывать события с самого начала аниме и до начала Четвёртой Великой войны синоби. Namco Bandai выпустил демоверсию игры 24 января 2012 года. А релиз состоялся 23 февраля 2012 года в Японии, 13 марта 2012 года в Америке, 31 марта 2012 года в Европе.

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3 
24 июня 2012 года была анонсирована Naruto Shippuuden: Ultimate Ninja Storm 3. Здесь вернулся режим «Boss Battles», и теперь доступно 80 управляемых персонажей. Проект вышел на PlayStation 3 и Xbox 360 8 марта 2013 года в Европе, 5 марта в Америке и 18 апреля в Японии. Также это первая игра, переведённая на русский язык (субтитры) от 1С-Софтклаб.

PlayStation 3/Xbox 360/PC

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst 
5 июля 2013 было объявлено о переиздании игры, получившем название Naruto Shippuuden: Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst. В него включены все дополнения из Ultimate Ninja Storm 3, также была улучшена графика. Была выпущена не только на Xbox 360 и PlayStation 3, но и на ПК.

Вышла игра в сети цифровой дистрибуции 22 октября в Америке, 24 октября в Японии и в Европе 25 октября 2013 года; версия на физических носителях стала доступна 31 января 2014 года.

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Revolution 
14 сентября было объявлено о выходе Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Revolution. В игре более ста персонажей. Игра вышла в сентябре 2014 года в США. В игре рассказывается история многих персонажей. Вы узнаете о том, кем были члены Акацуки до входа в организацию. Мы узнаем больше о Шисуи Учиха. Компанией является прохождение истории отвлекающего фуражира. Теперь доступно более 100 управляемых персонажей, из которых: воскрешенный райкаге, воскрешенный цутикагэ, воскрешенный мидзукагэ и воскрешенный кадзэкагэ, Обито, а также за многих других. Из нововведений: новый персонаж — Меха-Наруто, и новая система соревнований — Турнир, где вы должны сражаться вчетвером в режиме каждый сам за себя и зарабатывать очки. Ко всему этому, теперь, составив команду из определённых персонажей, будет доступна анимация совместных секретных техник (урон остается прежним). Доступны разные варианты: Минато-Наруто, Минато-Наруто-Кусина, Наруто-Саске, Наруто-Саске-Сакура и ещё очень много других.

PlayStation 4/Xbox One/PC/Nintendo Switch 
Naruto: Ultimate Ninja Storm Trilogy (Legacy)

10 апреля 2017 года было объявлено о выходе всех четырёх частей на консоли нового поколения, PlayStation 4, Xbox One и на PC. Выйдут два сборника Trilogy и Legacy. Trilogy будет включать в себя первые три части серии Storm. Storm 1, Storm 2 и Storm 3 Full Burst. В то время как Legacy включает в себя четыре номерные части игры Storm: Storm 1, Storm 2. Storm 3 Full Burst и Storm 4 Road To Boruto. В Японии Сборники выйдут 27 июля 2017 года только на PlayStation 4. В остальных странах сборники выйдут 25 августа 2017 года на PlayStation 4, Xbox One и PC.

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 
5 декабря 2014 года была анонсирована Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4. Известно, что игра охватывает события, на которых закончилась третья часть игры и идет вплоть до самого конца сюжета манги. Среди новых персонажей будут такие, как Наруто в режиме мудреца 6 путей, Саске с риннеганом, Обито и Мадара-дзинтюрики Десятихвостого, Рин Нохара, Кагуя Оцуцуки, Ханаби Хьюга, Наруто и Саске из The Last и дополнительные для них костюмы из Boruto — Naruto The Movie. Среди нововведений в игре добавлено разрушение арен, порча одежды во время боя, двойные раунды, смена лидера в командном бою. Также была улучшена графика. Игра получит коллекционное издание. Вышла 5 февраля 2016 года в Японии эксклюзивно на PlayStation 4. В остальном мире игра выходит на PlayStation 4, Xbox One.

Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections 
Игра была анонсирована версия для Ps4 и Ps5, на официальном канали PlayStation 24 февраля 2023 года. 

Дата выхода не известна

Naruto: Ultimate Ninja Heroes 2 The Phantom Fortress 
В Японии игра известна как Naruto: Narutimate Ninja Portable Castle Of Illusions, игра является портом полной версии Naruto: Ultimate Ninja Heroes на новую платформу. Был введен свой игровой сюжет «The Mugenjo» и «Hidden Mugenjo» Были обновлены некоторые сцены, а также добавлен выбор между японским и английским озвучиванием.

Naruto: Ultimate Ninja Heroes 
Первая игра для платформы PlayStation Portable, Naruto: Ultimate Ninja Heroes (в Японии известная под названием Naruto: Narutimate Portable Zero) была выпущена только в Европе и США в 2007 году. Она представляет собой урезанную версию Naruto: Narutimate Ninja Portable Castle Of Illusion, которая вышла в Японии ранее. В игре доступно 20 персонажей и некоторые новые режимы, например, командные бои трёх игроков против трёх.

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Heroes 3 
Naruto Shippuuden: Ultimate Ninja Heroes 3, известная в Японии как Naruto Shippuuden: Narutimate Accel 3 (яп. ＮＡＲＵＴＯ－ナルト－ 疾風伝 ナルティメットアクセル3 Наруто Сиппу: дэн Нарутимэтто Акусэру 3) — шестая часть игры, вышла 10 декабря 2009 года в Японии, в США вышла 11 мая и в Европе 14 мая 2010 года, эксклюзивная игра на PlayStation Portable. В игре события развиваются по сезону Shippuuden до битвы Саске и Итачи Учиха. В игре появилась возможность боя четырьмя персонажами сразу. В игре 50 персонажей (включая Четырёххвостого Наруто и истинную форму Сасори). В игру добавлены молодой Какаси, Обито Учиха, Дзюго, Карин, Суйгецу, члены Акацуки: Хидан, Какудзу, Тоби, Конан, 3 из 6 путей Пэйна.

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Impact 
В Японии Naruto Shippuuden: Narutimate Impact. Игра разработана совместно компаниями CyberConnect2 и Namco Bandai. В игре события разворачиваются с самого начала Shippuuden и до битвы Саске Учихи и Наруто Узумаки (после боя Саске с Дандзо). В игре более 50 персонажей (26 из которых играбельны), в игру добавлены Киллер Би, Дандзо, трое из 5 кагэ, все члены Акацуки (кроме Зецу). В игре присутствуют системы боя 1 на 1, 1 на 100 (но отсутствует режим свободного выбора соперника). Геймплей схож с геймплеем игры Storm 2. Дата выхода игр в Японии — 20 октября 2011 года, в Северной Америке — 18 октября, в Европе — 21 октября.

Персонажи

Примечания

Ссылки 
 Официальный английский сайт игры Ultimate Ninja
 Официальный английский сайт игры Ultimate Ninja 2
 Официальный английский сайт игры Ultimate Ninja 3
 Официальный английский сайт игры Naruto: Ultimate Ninja Heroes
 Официальный английский сайт игры Naruto: Ultimate Ninja Heroes 2: The Phantom Fortress
 Официальный японский сайт игры Naruto Shippuuden: Narutimate Accel 3 
 Официальный японский сайт игры Naruto Shippuuden: Narutimate Impact 

Ultimate Ninja
Игры для PlayStation 2
Игры для PlayStation 3
Игры для PlayStation Portable
Компьютерные игры 2003 года
Компьютерные игры 2004 года
Компьютерные игры 2005 года
Файтинги
Компьютерные игры по мотивам аниме и манги
Игры для Xbox 360
Компьютерные игры, разработанные в Японии